Sapele – miasto w Nigerii
 Sapele – afrykańskie drzewo
 „Sapele” – nigeryjski okręt patrolowy typu Ford